

Nom de famille 

 Albert Netter (1910-2012), gynécologue et endocrinologue.
 Arnold Netter (1855-1936), médecin, hygiéniste bactériologue et biologiste
 Benjamin Netter (1811-1889), peintre
 Charles Netter, (1826-1882), mécène et homme d'affaires
 Claude Netter (1924-2007), escrimeur
 Frank H. Netter (1906-1991), artiste-anatomiste américain
 Gil Netter, producteur de cinéma américain
 Jean Netter (1914-2010), officier et compagnon de la Libération
 Mildrette Netter, (1948-), athlète américaine
 Yvonne Netter (1889-1985), avocate, féministe et résistante

Autres 
 Bollack Netter et compagnie, une marque de voiture française disparue dans les années 1930.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme juif